Deux navires de l'United States Navy ont été nommés USS Oklahoma City, d'après la ville du même nom :

 l' est un croiseur de classe Cleveland lancé en 1944 ;
 l' est un sous-marin de classe Los Angeles lancé en 1985.

Voir aussi 
 

Oklahoma City